VIDIX (VIDeo Interface for *niX) — это переносимый интерфейс, который разработан и представлен, как интерфейс драйверов, работающих на уровне пользовательских программ, чтобы предоставлять прямой доступ к оборудованию. Разрабатывался, как вспомогательная библиотека драйверов проекта MPlayerXP.

История 

Идея создать Vidix родилась как альтернатива плохо проработанным драйверам для ядра linux из проекта MPlayerhq. Долгое время vidix жил внутри  MPlayerhq и, позже, внутри mplayerxp проектов. В те дни он не был видим, как независимый проект. Это было время когда linux и многие другие клоны unix ощущали нехватку качественных драйверов для видео подсистем. Более того, почти вся документация по видеокартам была под NDA в те дни и многие хакеры кодировали свои драйвера вслепую. С помощью многих добровольцев был рождён проект vidix. Он стал интересным для других разработчиков своих проигрывателей и они попросили автора  vidix создать отдельный от mplayerxp проект. Позже, Vidix стал альтернативным набором драйверов, которые были основаны на идеях прямого доступа к оборудованию наподобие Windows' DirectX. Эти драйверы просто создавали проекцию акселерированной видео памяти, чтобы избежать преобразования цветовых схем и программного масштабирования изображения со стороны  проигрывателей. И это работало. Это было удивительно. Сегодня vidix используется многими видео проигрывателями поскольку он стал самостоятельным проектом полностью отделённым от mplayerhq и mplayerxp. Автор mplayerxp всё ещё продолжает разрабатывать vidix невзирая на факт существования новейшего dri2 расширения X-системы и доступности коммерческих драйверов со стороны поставщиков оборудования.

Философия 

Кратко,  философия vidix может быть выражена как: "быть традиционно доступным пакетом видео драйверов для *nix проигрывателей". Это просто свободный пакет драйверов, которые оптимизированы для проектов видео воспроизведения. Они покрывают почти все нужды видеопроигрывателей и предоставляют для них простейший уровень абстракций. Любой, кто пытался построить свой видеопроигрыватель найдёт эти драйвера интуитивно понятными.

Поддерживаемое оборудование 
 Cyberblade/i1
 Hauppage PVR350
 ATI Mach64 and 3dRage chips
 Matrox MGA chips
 some NVidia chips
 3DLabs Permedia 2(3) and GLINT R3
 almost all ATI Radeons and Rage128 chips
 S3 Savage series
 SIS 300, 310 and 325 chips
 VIA Cle266 Unichrome

См. также 
 Драйвер
 Видео
 Кадровый буфер
 Видеокарта

Ссылки 
 Домашняя страница VIDIX на SourceForge.net

Драйверы
Свободное системное программное обеспечение